Ochsenfeld ist der Familienname von 
Christian Ochsenfeld (* 1968), deutscher Chemiker
 Robert Ochsenfeld (1901–1993), deutscher Physiker 

und der Ortsname von
 Ochsenfeld (Adelschlag), Ortsteil der Gemeinde Adelschlag im Bundesland Bayern

und der Name der Landschaft und des Naturraumes
 Ochsenfeld im Elsass

 Ochsenfeld (Acker), landwirtschaftliche Fläche